Один франк (; ) — номинал швейцарских денежных знаков, выпускающийся в обращение с 1850 года только в виде монет.
Банкнота в 1 франк образца 1938 года не была выпущена в обращение, как и остальные банкноты четвёртой серии швейцарских банкнот.

На государственных языках Швейцарии название денежной единицы «франк» пишется по-разному: на немецком — Franken, на французском и ретороманском — Franc, на итальянском — Franco. Номинал на всех швейцарских монетах в один франк обозначается с сокращённым названием денежной единицы — Fr. Название государства на монетах в один франк указывается на латинском языке — HELVETIA.

История 
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в один франк. Модель монеты выполнил гравёр Антуан Бови (Женева) по эскизу Альберта Валха (Берн). Серебряные монеты этого типа чеканились до 1861 года, при этом в 1850—1857 годах монеты чеканились 900-й пробы, а в 1860—1861 годах — 800-й.

26 июня 1868 года был принят закон об изъятии из обращения монет в один франк 900-й пробы. 1 января 1869 года они утратили силу законного платёжного средства.

В 1875 году чеканка монет в один франк была возобновлена, при этом был изменён тип монет и повышена до 835-й проба серебра. Реверс монеты остался прежним, новый аверс выполнил Антуан Бови по рисунку Фридриха Фиша (Арау). Этот тип монеты используется в Швейцарии до настоящего времени.

С 1968 года монеты чеканятся из медно-никелевого сплава.

1 апреля 1971 года был принят закон об изъятии из обращения серебряных монет образца 1875 года. В тот же день они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только монеты в один франк образца 1968 года из медно-никелевого сплава.

В 1850 и 1851 годах монеты в один франк чеканились в Париже, обозначение двора буквы «A» на реверсе. С 1857 года монеты чеканятся Монетным двором Швейцарии, обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1968 году часть тиража (15 млн) была изготовлена Королевским монетным двором Великобритании, без обозначения монетного двора.

В 1970—1985 годах обозначение двора на монетах не указывалось.

До 1982 года на аверсе монет изображались 22 звезды, символизирующие кантоны Швейцарии. В 1979 году путём отделения от кантона Берн был образован кантон Юра, но 23-я звезда на аверсе монет появилась только в 1983 году.

Монеты

Тиражи монет

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Монеты Швейцарии
Номиналы во франках